Söderström kan avse:

 Söderström – vattendrag i centrala Stockholm
 Söderströmsbron
 Söderströmstunneln
 Söderström (efternamn) –  svenskt efternamn och personer med namnet
 Söderströms förlag – bokförlag i Helsingfors
 Söderströmska medaljen i guld